Fünfjahreswertung steht für:

 Fünfjahreswertung (DFB), Schlüssel zur Ermittlung der Gründungsmitglieder der 2. Fußball-Bundesliga
 UEFA-Fünfjahreswertung, Rangliste zur Ermittlung der Teilnehmer an den Fußball-Europapokalen